Mel Silver is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Matthew Laurance.

Mel Silver komt in de serie als vader van David Silver.

Als bij Jackie Taylor een tand afbreekt bij een etentje op de strandclub, dan komt Mel als een reddende engel die haar wil hebben, hij stelt zich voor als de twee na beste kaakchirurg van Los Angeles. Er springt een vonk over en ze vinden elkaar leuk. Dit resulteert dat ze samen uit gaan, dit tot grote ergernis van Kelly Taylor die een hekel heeft aan David. Kelly probeert van alles om hun relatie stuk te krijgen. Dit lukt niet, integendeel ze krijgen een stevige relatie. Als Jackie ineens zwanger wordt dan besluiten ze te gaan trouwen.
Na hun huwelijk wordt hun dochter Erin Silver geboren.

Mel, Jackie, Kelly, David en Erin wonen met zijn allen in het huis van Jackie.

Het huwelijk is heel romantisch en alles lijkt goed te gaan. Totdat Kelly erachter komt dat Mel een vriendin heeft. Als Jackie dit hoort dan is het meteen einde huwelijk. Wat volgt is een harde strijd om de voogdij om Erin. Dit zet hun kinderen ook onder flinke druk.

Na een tijd dan komen Mel en Jackie elkaar weer tegen en de vonk springt weer over, zo gaan ze weer samen wonen maar trouwen niet.

Op het einde van de serie dan zien we Mel in een stripteaseclub zitten waar vrouwen de mannen verwennen, Mel wordt betrapt en dan is het echt afgelopen wat Jackie betreft

Lijst van afleveringen (totaal 36)

Seizoen 2 

 Play It Again, David
 The Next Fifty Years
 A Walsh Family Christmas
 Everybody's Talking 'Bout It
 Baby Makes Five
 Mexican Standoff
 Wedding Bell Blues

Seizoen 3 

 Castles in the Sand
 Back in the High Life Again
 A Night to Remember
 Something in the Air

Seizoen 4 

 Moving Targets
 Twenty Years Ago Today
 Otherwise Engaged
 Somewhere in the World It's Christmas
 Thicker than Water
 Scared Very Straight

Seizoen 5 

 Who's Zoomin' Who?
 Love Hurts
 Double Jeopardy
 A Song for My Mother

Seizoen 6 

 Lover's Leap

Seizoen 7 

 Disappearing Act
 Fearless
 The Things We Do for Love
 Loser Take All
 If I Had a Hammer
 Gift Wrapped
 Graduation Day: Part 1
 Graduation Day: Part 2

Seizoen 8 

 Child of the Night
 The Wedding: Part 2

Seizoen 9 

 Dog's Best Friend

Seizoen 10 

 80's Night
 Laying Pipe
 Ode to Joy

Personage uit Beverly Hills, 90210